Silèsia, regió històrica d'Europa Central.
 Silèsia (voivodat), voivodat de Polònia.
 Regió de Moràvia i Silèsia, subdivisió de la República Txeca.
 Baixa Silèsia, voivodat de Polònia.
 Silèsia prussiana o Província de Silèsia, província del Regne de Prússia (1740 - 1918).